Rafael González (n. 1920), schermidore argentino
 Rafael González Adrio (1935-2015), cestista spagnolo
 Rafael González Córdova (n. 1950), calciatore cileno